Гудев може да се отнася за:
 Богомил Гудев (1935-1995), български поет
 Петър Гудев (1862-1932), български политик